Alena – nome proprio di persona femminile
Sant'Alena – santa martire belga
12061 Alena – asteroide della fascia principale
Carles Aleñá – calciatore spagnolo